Pailitas kan syfta på:

Colombia 

 Pailitas (kommun), Cesar, 
 Pailitas (ort), Cesar,